Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2008 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Mark Knowles et Daniel Nestor sont les tenants du titre. Ils sont tous les deux présents mais ils ne concourent plus ensemble : Knowles avec Mahesh Bhupathi, et Nestor avec Nenad Zimonjić. Ces derniers, tête de série numéro deux arrivent en finale.
 C'est l'équipe non tête de série Luis Horna / Pablo Cuevas qui remporte le tournoi.

Parcours

Têtes de série

Alternates (remplaçants)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2008
Double messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 2008
Tennis en mai 2008
Tennis en juin 2008